Ringo Rama — тринадцатый студийный альбом Ринго Старра, выпущенный 24 марта 2003 лейблом Koch Records.

Ringo Rama следующий студийный альбом Старра после альбома 1998 года Vertical Man, диск отображает продолжение сотрудничества Старра с музыкантом и продюсером Марком Хадсоном; также — традиционно для Старра — в записи приняло участие большое количество его друзей, известных музыкантов. Альбом также является первым альбомом Старра, изданным лейблом Koch Records, с которым Старр подписал контракт о сотрудничестве.

В работе над альбомом Старру помогали Вилли Нельсон, Чарли Хэйден, Van Dyke Parks, Дэвид Гилмор (из Pink Floyd), Шон Колвин, Timothy B. Schmit и Эрик Клэптон. В память своего давнего друга Джорджа Харрисона, скончавшегося в конце 2001 года, до начала записи альбома, Старр написал песню «Never Without You», в которой Эрик Клэптон сыграл соло на гитаре.

Выпущенный в марте 2003 (а также в ноябре того же года в «специальном» издании) и получивший относительно неплохие отзывы критиков, альбом Ringo Rama не попал в чарт альбомов в Великобритании, но в чарте альбомов США достиг 113-го места.

Список композиций 
Авторство всех песен — Ричард Старки, Марк Хадсон, Steve Dudas, Dean Grakal; кроме указанных особо.

Ведущий вокал во всех песнях — Ринго Старр, кроме указанных особо

Примечание: «English Garden» включает «скрытый» трек (начинающийся с 2:18), озаглавленный «I Really Love Her» (Старки/Хадсон), полностью записанный только Старром.

Бонус-треки в делюкс-издании

Дополнительный CD 
Ringo Rama Radio Hour Interview — около 59 минут

Дополнительный DVD 
Ringo Rama Limited Edition DVD — около 70 минут

Участники записи 
 Ринго Старр — ведущий вокал, барабаны, перкуссия, клавишные, электрогитара, акустическая гитара, Megamouth
 Jack Blades — бэк-вокал
 Gary Burr — акустическая гитара, электрогитара, бас-гитара, бэк-вокал
 Эрик Клэптон — соло на гитаре в «Never Without You» и «Imagine Me There»
 Шон Колвин — ведущий вокал в «Trippin' on My Own Tears»
 Jim Cox — электроогран Wurlitzer, электроорган B3, фортепиано
 Cliff Downs — акустическая гитара
 Steve Dudas — электрогитара, бас-гитара
 Grant Geissman — добро
 Дэвид Гилмор — соло на гитаре в «Missouri Loves Company» и «I Think Therefore I Rock and Roll»
 Dean Grakal — акустическая гитара
 Gary S. Grant — труба, Piccolo Trumpet
 Чарли Хэйден — Upright Bass on «Instant Amnesia» and «Imagine Me There»
 Nicole Renee Harris — бэк-вокал
 Dan Higgins — саксофоны, флейта, кларнет
 Марк Хадсон — акустическая гитара, электрогитара, бас-гитара, клавишные, бэк-вокал
 Sarah Hudson — бэк-вокал
 Jay Dee Maness — Pedal Steel
 Вилли Нельсон — ведущий вокал в «Write One for Me»
 Gary Nicholson — 12-струнная акустическая гитара
 John O’Shea — бэк-вокал
 Mark O’Shea — бэк-вокал
 Van Dyke Parks — аккордеон в «What Love Wants to Be», «Elizabeth Reigns», «English Garden»
 Herb Pederson — банджо
 Mickey Raphael — губная гармоника, Bass Harmonica
 Adam Ray — бэк-вокал
 Christina Rumbley — бэк-вокал
 Paul Santo — электрогитара, бас-гитара
 Timothy B. Schmit — бэк-вокал в «Missouri Loves Company», «Instant Amnesia», «Memphis In Your Mind», «Write One For Me»
 Victoria Shaw — бэк-вокал
 Sophie Sunseri — бэк-вокал

Издания альбома

Примечания

Ссылки 
 Koch Records artist website
 Album website
 Ringo Starr — Ringo Rama at Discogs

Альбомы Ринго Старра
Альбомы, спродюсированные Марком Хадсоном
Альбомы, спродюсированные Ринго Старром
Альбомы E1 Music
Альбомы Koch Records
Альбомы на английском языке